Mélisande, primitivement Mélisende, est un prénom féminin.

Fête 
Selon les sources, Mélisande est fêtée le  (Mélanie l'Ancienne), le 12 février (Saint Mélèce d'Antioche), le  (Mélissa) ou le .

Étymologie 
L'origine de ce prénom, attesté au  à Limoges et Châteaudun, est discutée. . .

Formes dérivées ou connexes
 Mélisande (variantes : Mélissande et Mélissende).
 Mélissandre (variantes : Mélisandre et Mélyssandre).

Popularité du prénom 
Fréquent au Moyen Âge en France, ce prénom serait employé parfois pour Mélusine. La pièce de théâtre intitulée Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck et l'adaptation de Debussy en opéra qui en a suivi en 1902 (Pelléas et Mélisande) ont relancé sa popularité ; d'autres adaptations musicales de cette pièce eurent lieu à la même époque. 

Depuis les années 1970 jusqu'en 2010,  Françaises auraient porté ce prénom d'origine médiévale, ce qui en fait un prénom rare.

Personnalité portant ce prénom 
 Mélisende de Jérusalem : reine de Jérusalem (1101 † 1161)

Personnages de fiction et œuvres d’art 
 Pelléas et Mélisande : théâtre de Maurice Maeterlinck (1893).
 Pelléas et Mélisande : musique du théâtre par Gabriel Fauré (1898), Jean Sibelius (1902) et d'Arnold Schönberg (1905).
 Pelléas et Mélisande : opéra, adaptation du théâtre par Claude Debussy (1902).
 Un livre pour enfants de  E. Nesbit, P. J. Lynch. (1989)
 Un livre de l'écrivain Hillel Halkin intitulé Mélisande ! Où sont les rêves ? (2013)
 Un livre de Marc LaMouche intitulé Mélissende d'Avicenne et un 
 Mélisande : une pièce pour piano de Mélanie Bonis (1858-1937), opus 109.
 Mélisande, la fée et cousine de Mélusine, personnage récurrent dans la bande dessinée Mélusine.

Autre 
 Mélissende : une marque déposée de haute-pâtisserie à Paris.

Articles connexes 
 Liste des prénoms français et de la francophonie
 Liste des prénoms

Références 

 
Prénom féminin